Le tournoi de tennis US Hardcourt est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier IV, se dispute à San Antonio du  au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Henricksson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Pam Shriver.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Hardcourt
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
US Hardcourt
Tennis aux États-Unis en 1989
Événement sportif à San Antonio
Compétition de tennis au Texas
Tennis en février 1989
Tennis en mars 1989